Zika se lahko nanaša na:
 Ivana Ziko (1907—1976), profesorja francoščine ter lokalnega in šahovskega zgodovinopisca
 virus zika, ki spada v družino flavivirusov in ga prenašajo komarji
 mrzlica zika, ki jo povzroča omenjeni virus

Zunanje povezave